Knocknagow – film del 1918 diretto da Fred O'Donovan
 Knocknagow – romanzo del 1873 di Charles Kickham